
Канлы — многозначный термин. Может означать:

 Канлы — племя в составе башкир, казахов, каракалпаков, узбеков, киргизов и других тюркских народов.

Топоним

Башкортостан 
 Канлы — село в Кушнаренковском районе.
 Канлы-Туркеево — село в Буздякском районе.

Крым 
 Канлы — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Канлы — употреблявшееся в XIX веке название села Луговое в Белогорском районе.

Узбекистан 
 Канлы — посёлок городского типа в Джизакской области.
 Канли (Канди) — село в Кургантепинском районе Андижанской области.